Stena Saga beschreibt verschiedene ehemalige Fährschiffe der schwedischen Stena Line:

 Amusement World, gebaut 1967, von 1979 bis 1988 in Fahrt als Stena Saga
 Stena Europe, gebaut 1981, von 1988 bis 1994 in Fahrt als Stena Saga
 Saga (Schiff, 1981), gebaut 1981, von 1994 bis 2020 in Fahrt als Stena Saga